Voici une liste de certains astéroïdes géocroiseurs, qu'ils soient numérotés ou non. Il s'agit d'une infime partie des quelque  géocroiseurs actuellement connus.

Liste 
 Par défaut, les astéroïdes sont classés par ordre de numérotation croissante pour les astéroïdes numérotés puis par ordre de désignation provisoire pour les astéroïdes pas encore numérotés.

Notes et références

Articles connexes 
Objet géocroiseur
Astéroïde géocroiseur
Astéroïde Atira
Astéroïde Aton
Astéroïde Apollon
Astéroïde Amor
Objet potentiellement dangereux
LINEAR
LONEOS
Spacewatch

Astéroïde géocroiseur
Géocroiseurs
astéroïdes géocroiseurs